Stanisław Komornicki est le nom de deux personnalités polonaises :
 Stanisław Komornicki dit Nałęcz-Komornicki (1924-2010), général polonais mort dans l'accident de l'avion présidentiel polonais à Smolensk.
 Stanisław Komornicki, chimiste polonais, professeur à l'École des mines et de la métallurgie de Cracovie (AGH), recteur du centre universitaire de Tarnów (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie), arbitre et ancien sportif de haut niveau en aviron.